Girolles ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Girolles (Loiret)
 Girolles (Yonne)